Kronsöd ist der Ortsname von

 Kronsöd (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Kronsöd (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kronsöd (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Kronöd